Коэффицие́нт амплиту́дной модуля́ции (коэффициент АМ, устаревшее название — глубина́ модуляции) — основная характеристика амплитудной модуляции — безразмерная величина, численно равная отношению разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженная в процентах:

 

Практически часто применяют также понятия «коэффициент АМ вверх» и «коэффициент АМ вниз», означающие максимальные отклонения мгновенной амплитуды сигнала соответственно в большую и меньшую стороны от среднего значения.

Измерения 
 Для измерения коэффициента АМ используются модулометры, когда не требуется высокая точность измерений, можно определять коэффициент АМ по осциллографу, измеряя максимальную и минимальную амплитуды сигнала.
 Эталонными мерами коэффициента являются специальные поверочные установки — калибраторы измерителей коэффициента АМ.

См. также 
 Амплитудная модуляция
 Измеритель модуляции

Ссылки 
 Применение быстрого преобразования Фурье в цифровых запоминающих осциллографах

Литература 
 Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. Под. ред. Б. Х. Кривицкого. В 2 т. — : Энергия, 1977.
 ГОСТ 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения.

Радиотехнические величины и параметры
Амплитудная модуляция
Безразмерные параметры